

Geografia
 Italia
 Gresta – frazione del comune di Segonzano (TN)
 Val di Gresta – valle del Trentino

Persone
 Antonio Gresta – pittore italiano
 Luigi Gresta – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo italiano
 Stefano Gresta – geofisico italiano